Булгунняхтах () — топоним в России якутского происхождения.

 Булгунняхтах — село в Верхневилюйском улусе Якутии.
 Булгунняхтах — село в Хангаласском улусе Якутии.
 Булгунняхтах — озеро, на Яно-Индигирской низменности, южнее оз. Оротко, координаты 70°47'	138°17'.
 Булгунняхтах — урочище, в левобережье среднего течения р. Тюнг, северо-западнее оз. Тысакыт, координаты 64°26'	120°32'.
 Булгунняхтах — урочище, в правобережье среднего течения р. Тюнг, координаты 64°23'	120°02'.
 Булгунняхтах — озеро, в левобережье р. Диппа, юго-западнее оз. Таганы, координаты 64°21'	121°58'.
 Булгунняхтах — урочище, в правобережье р. Тыалычыма, юго-западнее озера Оттох, координаты 64°17'	119°43'.
 Булгунняхтах — озеро, на правом берегу среднего течения р. Бас-Юрях, южнее озера Табырыма, координаты 65°54'	124°25'.
 Булгунняхтах — озеро, на левом берегу р. Омохто, координаты 67°01'	134°15’.
 Булгунняхтах — озеро, на левом берегу р. Чыскина-Сяне, координаты 68°38'	150°13’.
 Булгунняхтах — урочище, на левом берегу р. Марха, координаты 63°35'	118°23’.
 Булгунняхтах — озеро, между р. Вилюй и р. Унга-Харыялах, координаты 63°26'	118°35’.
 Булгунняхтах — озеро, на левом берегу р. Марха, координаты 63°36'	117°20’.
 Булгунняхтах — урочище, на правом берегу р. Кенгкеме, координаты 62°35'	129°11’.
 Булгунняхтах — озеро, на правом берегу р. Быракан, координаты 63°28'	122°48’.
 Булгунняхтах — урочище, , координаты 63°28'	122°50’на правом берегу р. Быракан.
 Булгунняхтах — озеро, на правом берегу р. Чыбыда, координаты 63°38'	121°36’.
 Булгунняхтах — озеро, на левом берегу среднего течения р.	Тюнг, координаты 64°10'	120°47’.
 Булгунняхтах — озеро, в левобережье среднего течения р. Лена, координаты 64°49'	125°38'.
 Булгунняхтах — озёра, , координаты 71°05'	132°34’в левобережье р. Омолой.
 Булгунняхтах — озеро, в левобережье р. Мамота, координаты 65°26'	150°41’.
 Булгунняхтах — озеро, юго-западнее оз. Эбе, координаты 67°26'	151°31’.
 Булгунняхтах — озеро, в правобережье р. Яна, координаты 68°13'	134°54’.
 Булгунняхтах — озеро, между р. Тумара и р. Чаккырыас, координаты 68°01'	129°52’.
 Булгунняхтах — урочище, в левобережье р. Хара-Улах, северо-восточнее оз. Алы-Кюель, координаты 70°44'	136°46’.
 Булгунняхтах — река, впадает в протоку Томского р. Яна, координаты 70°47'	136°49'.
 Булгунняхтах — озеро, в русле р. Сордонгнох, юго-западнее оз. Лайды-Кюель, координаты 70°41'	137°31’.
 Булгунняхтах — река, левый приток р. Иннигеннях, координаты 70°50'	133°04’.
 Булгунняхтах — озеро, на правом берегу р. Арга-Юрях, координаты 69°03'	150°30’.
 Булгунняхтах — озеро, северо-западнее оз. Кюэге, координаты 69°12'	151°07’.
 Булгунняхтах — озеро, севернее урочища Арга-Арбын, координаты 69°16'	151°37’.
 Булгунняхтах — озеро, в левобережье р. От-Юрях, координаты 69°59'	145°51’.
 Булгунняхтах — озеро, юго-восточнее оз. Эбе, координаты 68°57'	138°20’.
 Булгунняхтах — озеро, в левобережье р. Бёрёлёх, координаты 70°52'	146°38’.
 Булгунняхтах — озеро, на правом берегу р. Бёрёлёх, координаты 70°48'	147°34’.
 Булгунняхтах — река, левый приток р. Лена, координаты 61°19'	128°43’.
 Булгунняхтах — река, левый приток р. Чыча-Чымара, координаты 71°16'	116°04’.
 Булгунняхтах — река, правый приток р. Харыя, координаты 67°55'	130°55’.
 Булгунняхтах — урочище, восточнее оз. Бёрёлёх, правобережье р. Ситтекимен, координаты 62°49'	128°27’.
 Булгунняхтах — озеро, в юго-западной части Колымской низменности, на водоразделе рек Тастах-Сян — Илин-Юрях, координаты 68°43'	150°34'.
 Булгунняхтах — река, левый приток р. Хангалас-Уэле, координаты 72°32'	116°14'.
 Булгунняхтах — река, на острове Большой Бегичев, впадает в пролив Восточный моря Лаптевых, координаты 74°08'	112°15'.
 Булгунняхтах — урочище, в левобережье р. Хомпу, координаты 61°30'	130°13'.
 Булгунняхтах — река, правый приток р. Хомпу, координаты 61°03'	131°05’.
 Булгунняхтах — река, левый приток р. Эльгекян, координаты 60°13'	135°14’.
 Булгунняхтах — урочище, северо-восточнее оз. Дебиге, координаты 62°43'	130°27’.
 Булгунняхтах — озеро, на левом берегу р. Тангнары, координаты 63°51'	123°33’.
 Булгунняхтах — озеро, на левом берегу р. Тангнары, координаты 63°48'	123°27’.
 Булгунняхтах — озеро, юго-восточнее оз. Халлайыхы, координаты 63°14'	130°22’.
 Булгунняхтах — озеро, в правобережье р. Лунгха, северо-западнее оз. Мандыя, координаты 63°59'	126°50’.
 Булгунняхтах — озеро, на левом берегу р. Хатынг-Юрях, координаты 63°46'	126°29’.
 Булгунняхтах — озёра, на правом берегу р. Тыалычыма, координаты 63°47'	120°20’.
 Булгунняхтах — урочище, в правобережье р. Лена, координаты 61°53'	129°58’.
 Булгунняхтах — урочище, на правом берегу р. Лена, координаты 61°47'	129°53’.
 Булгунняхтах — урочище, в правобережье р. Лена, координаты 61°45'	129°55’.
 Булгунняхтах — река, левый приток р. Малыкан, координаты 60°55'	124°25’.
 Булгунняхтах — озеро, в правобережье р. Кенгкеме, координаты 61°43'	128°56’.
 Булгунняхтах — озеро, на левом берегу р. Дугда, координаты 61°47'	126°51’.
 Булгунняхтах — урочище, севернее истока р. Мой-Юрях, координаты 61°33'	127°54’.
 Булгунняхтах — озеро, между р. Кюеле и р. Кею, координаты 62°03'	130°57’.
 Булгунняхтах — урочище, в правобережье р. Лена, координаты 62°02'	130°03’.
 Булгунняхтах — озеро, в левобережье р. Лена, координаты 62°09'	129°29’.
 Булгунняхтах — озеро, южнее оз. Мюрю, координаты 62°29'	131°10’.
 Булгунняхтах — урочище, юго-западнее оз. Чалбыгы, координаты 62°41'	121°03’.
 Булгунняхтах — озеро, юго-восточнее оз. Улахан-Хорболох, координаты 63°05'	124°14’.
 Булгунняхтах — падь северо-восточнее оз. Кюнде, координаты 63°08'	122°56’.
 Булгунняхтах — урочище, в левобережье р. Танда, северо-восточнее оз. Онёр-Эбете, координаты 62°55'	131°32’.
 Булгунняхтах — озеро, в русле р. Эбиль-Юрях, координаты 61°03'	134°10’.
 Булгунняхтах — урочище, на правом берегу р. Менда, координаты 61°12'	129°54’.
 Булгунняхтах — урочище, на левом берегу р. Татта, координаты 61°52'	132°12’.
 Булгунняхтах — река, левый приток р. Оддокун, координаты 61°11'	128°17’.
 Булгунняхтах — урочище, на правом берегу верхнего течения р.	Танда, координаты 62°36'	132°24’.
 Булгунняхтах — река, левый приток р. Байымайы, координаты 62°55'	132°45’.
 Булгунняхтах — озеро, в правобережье р. Сагаллыр, координаты 62°46'	135°27’.
 Булгунняхтах — река, левый приток р. Туолба, координаты 60°21'	124°11’.
 Булгунняхтах — озеро, на левом берегу р. Селеннях, координаты 68°06'	139°25’.
 Булгунняхтах — река, правый приток р. Куранах, координаты 69°30'	140°11’.
 Булгунняхтах — озеро, на северо-западе полуострова Терпяй-Тумса, координаты 73°31'	118°36’.
 Булгунняхтах — озеро, на левом берегу верхнего течения р. Булгунняхтах, координаты 72°28'	115°54'.
 Булгунняхтах — озеро, юго-восточнее оз. Кумах, координаты 72°25'	118°51'.
 Булгунняхтах — озеро, на правом берегу среднего течения р. Алазея, координаты 68°25'	153°03'.

Примечания